Варфоломе́евка — топоним в России:
 
 Варфоломеевка — село в Яковлевском районе Приморского края.
 Варфоломеевка — посёлок при станции в Яковлевском районе Приморского края.
 Варфоломеевка — станция Дальневосточной железной дороги.
 Варфоломеевка — село в Александрово-Гайском районе Саратовской области.

См. также 
 Варфоломей
 Варфоломей (имя)
 Варфоломеев